Контрольный обмер — метод фактического контроля в контрольно-ревизионной работе, один из видов контрольных операций.

Понятие контрольного обмера 

Контрольный обмер представляет собой установление фактического объёма строительно-монтажных или ремонтных работ, качества и количества фактически использованных материалов. Контрольный обмер проводится визуально, путём инструментальных измерений и с помощью расчётных методов.

Порядок организации и документирования контрольного обмера регламентируется локальными нормативными актами соответствующих контрольно-ревизионных органов или служб. Контрольный обмер может проводиться также в составе судебной строительно-технической экспертизы.

Контрольный обмер, проведённый как отдельное мероприятие или в составе документальной ревизии, позволяет выявить следующие нарушения :
 приписки объёмов работ,
 оформление несуществующих работ,
 замену материалов на более дешёвые,
 снижение качества работ (например, нанесение одного слоя краски вместо двух, предусмотренных документами),
 завышение количества материалов, комплектующих (дверей, раковин, электрической или трубопроводной арматуры и т. п.),
 незаконченность объектов, отдельных этапов работ.

Контрольный обмер в строительстве 

Основные цели контрольного обмера в строительстве :
 Проверка объёмов и стоимости оплаченных или предъявленных к оплате работ за полностью законченные в строительстве и сданные в эксплуатацию объекты. При этом также осуществляется контроль :
 соответствия объекта его характеристике и назначению, предусмотренному утверждённой проектно-сметной документацией,
 полноты выполнения работ, принятых по актам приёмки,
 эксплуатационной готовности сданного объекта.
 Проверка объёмов и затрат по незавершённому производству строительно-монтажных работ.
 Проверка наличия и затрат на оборудование, находящееся в монтаже и числящееся на балансе заказчика либо подрядчика.

Проведению контрольного обмера должно предшествовать изучение рабочих чертежей объекта, выявление видов работ и конструкций, на которые следует обратить внимание при производстве контрольного обмера. Контрольные обмеры могут производиться одновременно по нескольким объектам (особенно, по тем, где обнаружен перерасход затрат).

В случае выявления невыполненных объёмов работ, следует установить количество и стоимость материалов, списанных на объект. Одновременно проводится полная или частичная инвентаризация материалов на объекте. Определяется общая сумма ущерба от неправомерно списанных материалов.

Особенности контрольного обмера при ревизии строительной организации :
 целесообразно брать малое число объектов с большим объёмом выполненных работ,
 нецелесообразно подвергать контрольному обмеру,
 скрытые работы,
 работы, трудно поддающиеся обмеру (например, восстановление штукатурки в отдельных местах),
 работы, имеющие низкую стоимость,
 в необходимых случаях перед контрольным обмером бухгалтерия составляет сводную накопительную ведомость выполненных работ, которая служит аналогом инвентаризационной описи.
 обязательно участие в контрольном обмере специалиста-строителя, иначе результаты обмера не смогут иметь юридических последствий.
 сопоставление выполненных работ с актами приёмки (накопительными ведомостями) желательно проводить на месте, чтобы сразу уточнить все расхождения.

С помощью контрольного обмера в строительстве вскрываются следующие виды нарушений, говорящих о завышении объёмов либо стоимости выполненных работ:
 Фактическое невыполнение отдельных видов работ, выполненное с отступлением от проекта.
 Недоделки, то есть незавершённый характер отдельных этапов работ, если они уже приняты по акту как выполненные.
 Выполнение работ в меньшем объёме, чем это указано в смете, акте приёмки.
 Одновременное включение в сметы и акты приёмки работ, по которым не предусмотрена раздельная оплата (например, зачистка перед покраской, если она уже включена в стоимость покраски; возведение нетитульного сооружения, если оно уже включено в накладные расходы).
 Включение в сметы и акты приёмки ранее оплаченных работ, двойная оплата работ либо оплата оборудования, цена которого уже включена в стоимость монтажных работ.
 Удешевление стоимости материалов, снижение фактического качества работ относительно акта приёмки.
 Удорожание стоимости материалов, повышение качества работ в акте приёмки относительно проектно-сметной документации.
 Завышение расхода строительных материалов по сравнению с проектно-сметной документацией.
 Применение завышенных расценок и строительных коэффициентов, не соответствующих фактическим условиям и характеру работ (например, высотные работы; работы в зимний период).
 Включение в акты приёмки работ по монтажу оборудования, если отсутствуют акты об индивидуальном опробовании вхолостую.
 Начисление стоимости работ, выполненных в старом году, по ценам нового года (с учётом инфляции).
 Начисление стоимости работ, выполненных после сдачи объекта в эксплуатацию, по ценам периода их выполнения, а не по ценам, действовавшим в период договорного срока сдачи объекта.

См. также 

 Финансовый контроль в строительстве

Литература 
 
 
 
 

Финансовый контроль
Криминалистика
Экономика строительства